Первый дивизион 1988 () — 75-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1988 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1988 на сайте rsssf.com 

1988
Дания
Спорт в Дании в 1988 году